Aaricia is een vrouwelijk personage uit de stripreeks Thorgal. Ze werd gecreëerd door scenarist Jean Van Hamme en tekenaar Grzegorz Rosiński.

Aaricia is een echte moeder die zich goed kan verdedigen; Jolan beschrijft Aaricia als een dappere vrouw. Ze is een typische Noorse vrouw met blauwe ogen en lang blond haar. In Het land Qâ, De ogen van Tanatloc, De stad van de verloren god en Tussen aarde en licht heeft ze haar haar geschoren omdat ze de jungle ingingen.

Aaricia is geboren bij de Noordvikingen. Ze is een kind van Gandalf-de-Gek, die later koning van de noordvikingen wordt en haar zo tot een Vikingprinses maakt. Samen met Thorgal krijgt ze twee kinderen, Jolan en Wolvin, en was ze ook pleegmoeder van Aniël Van Valnor.

Stamboom 

Personage uit Thorgal